Armeens basketbalteam (mannen)
 Armeens basketbalteam (vrouwen)